Cheek to Cheek:

 «Cheek to Cheek» (песня) — песня американского композитора Ирвинга Берлина; первым исполнителем был Фред Астер (1935)
 «Cheek To Cheek» — сингл исполнителя Taco с альбома After Eight (1982)
 Cheek to Cheek — альбом Тони Беннетта и Леди Гаги (2014)